Алексе́й Ряза́нцев:
 Рязанцев, Алексей Анатольевич (род. 1958) —  генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» (с 1999 года), актёр дубляжа, продюсер.
 Рязанцев, Алексей Павлович (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 Рязанцев, Алексей Фёдорович (1915—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.